George Clinton är namnet på ett flertal personer, bland andra:

*George Clinton (amiral) (1686–1761), brittisk amiral
George Clinton (vicepresident) (1739–1812), amerikansk guvernör och vicepresident 
George Clinton (musiker) (född 1941), amerikansk funkmusiker
George S. Clinton (född 1947), amerikansk kompositör och musiker